Judgement (« jugement » en anglais) peut désigner :
Judgement, un film américain sorti en 1992.
Judgement, un court métrage sud-coréen sorti en 1999.
Judgement, un album du groupe Anathema sorti en 1999.
un album du groupe VNV Nation. 

Judgment (orthographe alternative) peut désigner :
Judgment, un téléfilm américain sorti en 1990.
Judgment, un film américain sorti en 2001.
The Judgment, un film bulgare sorti en 2014.
Judgment, un jeu vidéo sorti en 2018

Voir aussi